Сухи́ня () – село, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина) на берегу реки Быстрица.

Население составляет 418 жителей (2006 год). Плотность населения — 302,02 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1850 году.

Село Сухиня находится примерно в 14 км к западу от центра города Бобровица. Средняя высота населённого пункта — 112 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Сухиня на сайте Верховной Рады Украины

 

Населённые пункты Бобровицкого района